Gadag (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Gadag-Betageri, de hoofdstad van het Indiase district Gadag